Лотар (, ) — ім'я деяких правителів у Франції, Німеччині та Італії. Похідне від імені Хлотар.

Первинне написання імені Хлотар — Hlothar, згодом Chlotar. Ім'я складається з двох частин:  ‚шум‘ та  ‚ військо, воїн.

Деякі носії імені

Середньовіччя 
 Лотар I (795–855), старший син Людовика Благочестивого, співправитель батька з 817, король Італії з 822, імператор з 823, за Верденським договором (843) отримав, крім титулу імператора, Італію, Бургундію, край між Рейном, Маасом та Шельдою (майбутню Лотарингію).
 Лотар II (1060–1137), граф Суплінбурга, з 1106 герцог Саксонії, в 1125 обраний королем Німеччини, в 1133 коронований імператором Священної Римської імперії.
 Лотар II (пом. 869), син імператора Лотаря I, король Лотарингії з 855.
 Лотар (941–986), король Франції з 954 року.
 Лотар II (ок. 926–950) — король Італії X століття.
 Лотар Хромой (ок. 850–865) — абат IX століття.

Сучасність 
 Лотар Меггендорфер — німецький художник.
 Лотар де Мезьєр — німецький політик.
 Лотар Маттеус — німецький футболіст.

Чоловічі імена